Бельгия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в четырнадцатый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали. Сборная страны состояла из 82 спортсменов (77 мужчин, 5 женщин), принявших участие в состязаниях по 13 видам спорта.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в финале B.
 Мужчины

Хоккей на траве 

 Результаты
 Групповой этап (Группа A)

Матч за 9-е место

Итог: Мужская сборная Бельгии по хоккею на траве заняла 9-е место

Ссылки 
 Сборная Бельгии  на сайте sports-reference.com 

1968
Страны на летних Олимпийских играх 1968 года